Микрография:
 Микрография (техника) — техника изготовления фоторепродукций с сильным уменьшением.
 Микрография — нарушение письма, заключающееся в уменьшении букв.
 Micrographia — книга Роберта Гука, описывающая микроскопические наблюдения.